Storch peut désigner :
 Fieseler Fi 156 "Storch"
 Braunschweig SB 1 Storch

 Anton Storch (1892-1975), homme politique allemand ;
 Karl Konrad Storch (1913-1992), athlète allemand ;
 Laila Storch (1921-2022), hautboïste américaine ;
 Larry Storch (1923-2022), acteur américain ;
 Ludwig Storch (1803-1881), poète et écrivain allemand ;
 Scott Storch (1973-), producteur/compositeur américain.